Капучинас има више значења:

 Капучинас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Капучинас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику